Variations pour piano (Webern)
 Huit variations en sol majeur pour piano sur «Laat ons juichen, Batavieren!»

Voir aussi